Municipio de Pilot Mound puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pilot Mound (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Pilot Mound (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Pilot Mound (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.